

Diritto 
 Titolo – il fatto o l'atto giuridico dal quale deriva l'attribuzione di una situazione giuridica soggettiva ad un soggetto giuridico, nonché il documento che comprova tale fatto o atto 
 titolo esecutivo
 Titolo confinario – opera che indica il confine di proprietà

Economia 
 Titolo – strumento finanziario che rappresenta l'impiego di capitale nelle quote di debito di un ente

Editoria 
 Titolo – nome con cui un'opera è pubblicata o viene comunemente identificata. Appare sulla copertina e nel frontespizio
 Titolo – nel giornalismo, breve frase posta in testa a un articolo che ne riassume il contenuto

Onomastica 
 Titolo – appellativo che si unisce al nome di una persona

Religione cattolica 
 titolo cardinalizio – dei cardinali della Chiesa cattolica
 sede titolare

Scienza e tecnica 

 titolo – in chimica e biochimica, misura della concentrazione di una sostanza in un'altra
 titolo – in termodinamica, la misura della quantità di vapore in una miscela
 titolo – in agronomia, la percentuale di nutrienti contenuti nei fertilizzanti
 titolo – in numismatica, la percentuale di metallo prezioso nella lega in cui viene coniata una moneta, di norma espressa comunemente in millesimi o in carati
 titolo – nell'industria tessile, la dimensione di un filo o di un filato.

Sport 
 Titolo sportivo – oggetto inerente al diritto sportivo

Televisione 
 Titolo – Pillole bonsai, serie tv prodotta nel 1998-1999, con la regia di Andrea Manni e la partecipazione di Enzo Iacchetti e Mario Giacaz

Altri progetti